

Geografia

Austria 
 St. Florian – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land
 St. Florian am Inn – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding

Stany Zjednoczone 
 St. Florian – miasto

Osoby 
 Friedrich St. Florian – austriacki architekt

Zobacz też 
 Sankt Florian
 św. Florian